Charmediterranéen — восьмий студійний альбом Ануара Брагема, співпраця з Французьким Національним оркестром джазу.

Список пісень 
 Sequenze Orfiche, Prologo: L'Orfeo (00:59)
 Sequenze Orfiche, Sequenza prima (01:53)
 Sequenze Orfiche, Sequenza seconda (07:44)
 Sequenze Orfiche, Sequenza terza (02:52)
 Sequenze Orfiche, Sequenza quarta (01:06)
 Sequenze Orfiche, Epilogo (02:58)
 Estramadure, Part 1 (06:08)
 Estramadure, Part 2 (02:47)
 Estramadure, Part 3 (07:07)
 Montbéliard (trio) (01:46) 
 Artefact, Part 1 (08:57)
 Artefact, Part 2 (09:10)
 Argentiera (tutti) (05:43)
 Charmediterranéen (14:28)
 Argentiera (trio) (02:33)

Учасники запису 
 Ануар Брагем — уд

Примітки

Посилання 
 http://www.anouarbrahem.com/discography/charmediterraneen